Uefacupen 2003/2004 vanns av Valencia, Spanien efter finalseger, 3–0 i Göteborg, mot Marseille, Frankrike på Nya Ullevi i Göteborg i Sverige den 19 maj 2004. Valencia CF, tränat av Rafael Benítez, blev denna säsong även spanska ligamästare.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Fjärde omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även 
Uefa Champions League 2003/2004
Intertotocupen 2003

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

Officiell sida 
Resultat på RSSSF.com 

2003/2004
Fotbollssäsongen 2003/2004
2003 i Europa
2004 i Europa